Duroc je priimek več oseb:
 Dick Duroc, ameriški kaskader in igralec
 Geraud Duroc, francoski general